Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2016 fand vom 1. bis 5. Juni in Biel/Bienne, der grössten zweisprachigen Stadt der Schweiz, statt. Damit wurde die Beachvolleyball-EM nach 2002 zum zweiten Mal in der Schweiz ausgetragen. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst verteidigten ihren Titel im Finale gegen die Tschechinnen Markéta Sluková und Barbora Hermannová erfolgreich. Karla Borger und Britta Büthe gewannen die Bronzemedaille mit einem Sieg gegen das russische Duo Birlowa / Ukolowa. Die Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo setzten sich im Finale der Männer gegen die Russen Konstantin Sergejewitsch Semjonow und Wjatscheslaw Borissowitsch Krassilnikow durch. Letztere hatten im Viertelfinale die Titelverteidiger Aleksandrs Samoilovs und Jānis Šmēdiņš aus Lettland bezwungen. Den dritten Rang belegten die Polen Grzegorz Fijałek und Mariusz Prudel. Deutschland war mit jeweils vier Männer- und Frauenduos vertreten, Österreich mit drei männlichen und zwei weiblichen Teams und die Schweiz als Gastgeber mit jeweils vier Duos bei Männern und Frauen.

Modus 
Bei den Frauen und den Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. In acht Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften „Jeder gegen Jeden“ um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die drei besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die KO-Runde, wobei die Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert waren. Im einfachen „K.-o.-System“ ging es weiter bis zum Finale. Für Männer und Frauen waren jeweils 100.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben.

Die Vorrundenspiele fanden vom 1. bis 3. Juni statt. Anschließend folgten drei KO-Runden und die Halbfinals. Die Endspiele wurden am 5. Juni ausgetragen.

Spielplan Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Spielplan Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Medien 
Laola1.tv zeigte alle Spiele der Europameisterschaft im Livestream.

Bewerbung 
Nachdem im November 2012 der Schweizer Verband Swiss Volley den Zuschlag für die Europameisterschaft 2016 bekam, bewarben sich mit Basel, Biel/Bienne, Lausanne, Luzern und St. Gallen/Arbon fünf Kandidaten für die Austragung. Swiss Volley entschied sich schliesslich im Juli 2013 für die Stadt am Bielersee und legte den Vorschlag dem europäischen Verband CEV zur Prüfung vor, welcher nach einer zweitägigen Inspektion im August 2013 zustimme. Die Bewerbung von Biel erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Promoter 4sports & Entertainment Ltd, für den auch der ehemalige Schweizer Beachvolleyball-Spieler Sascha Heyer arbeitet. Zur Vorbereitung auf die Titelkämpfe übernahm Biel in den Jahren 2014 und 2015 die Organisation zweier europäischer Masters-Turniere.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2016
Europameisterschaft 2016
Sportveranstaltung in Biel/Bienne